Erreichbarkeit ist:

 ein Begriff der theoretischen Informatik im Bereich der Petri-Netze
 ein Begriff der Graphentheorie, der die Frage betrifft, ob es einen Weg zwischen zwei ausgewählten Knoten gibt, siehe Erreichbarkeitsproblem in Graphen 
 in der soziologischen Theorie sozialer Netzwerke die Möglichkeit von Personen, direkt oder über andere auf andere soziale Akteure einzuwirken und mit ihnen zu interagieren, siehe Interaktion
 ein Grundbegriff der phänomenologischen Thermodynamik, der für eine mathematisch exakte Definition der Entropie unabdingbar ist, siehe adiabatische Erreichbarkeit
 ein Konzept in den Raum- und Verkehrswissenschaften, siehe Erreichbarkeit (Verkehr)

Siehe auch:

 Erreichbarkeitsanordnung